Biedenweg ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Biedenweg (1811–1880), preußischer Jurist und Abgeordneter aus Stade
 Karl Ludwig von Biedenweg (1864–1940), preußischer  Staatsminister im Fürstentum Lippe (1913–1918)

Biedenweg bezeichnet
 Haus Biedenweg, denkmalgeschütztes Wohn- und Bürogebäude des Bankdirektors Otto Biedenweg in Hannover